|-
| (27001) 1998 DC6||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (27002) 1998 DV9||||23 лютого 1998||Обсерваторія Мауна-Кеа||Девід Толен,Роберт Вітлі
|-
| 27003 Катоїдзумі (Katoizumi)||||21 лютого 1998||Обсерваторія Кума Коґен||Акімаса Накамура
|-
| (27004) 1998 DP23||||27 лютого 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (27005) 1998 DR35||||27 лютого 1998||Обсерваторія Азіаґо||Джузеппе Форті,Маура Томбеллі
|-
| (27006) 1998 EX7||||2 березня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (27007) 1998 FQ1||||21 березня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (27008) 1998 FW2||||20 березня 1998||Станція Флагстафф військово-морської обсерваторії США||Крістіан Луґінбуль
|-
| (27009) 1998 FB11||||25 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (27010) 1998 FR13||||26 березня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (27011) 1998 FU22||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27012) 1998 FZ46||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27013) 1998 FU60||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27014) 1998 FP106||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27015) 1998 HS135||||19 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27016) 1998 HK143||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27017) 1998 JX||1998 JX||1 травня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (27018) 1998 KQ52||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27019) 1998 MN33||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27020) 1998 OQ10||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (27021) 1998 OQ14||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (27022) 1998 QA44||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27023) 1998 QE54||||20 серпня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27024) 1998 QL57||||30 серпня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (27025) 1998 QY77||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27026) 1998 QG86||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27027) 1998 QA98||||28 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27028) 1998 QS98||||28 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27029) 1998 QP105||||25 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (27030) 1998 QW105||||25 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (27031) 1998 RO4||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27032) 1998 RQ5||||15 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27033) 1998 RN33||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27034) 1998 RL34||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27035) 1998 RM34||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27036) 1998 RZ54||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27037) 1998 RB55||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27038) 1998 RZ57||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27039) 1998 RU61||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27040) 1998 RD62||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27041) 1998 RN63||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27042) 1998 RD69||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27043) 1998 RS71||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27044) 1998 RP74||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27045) 1998 RY74||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27046) 1998 RP75||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27047 Boisvert||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27048 Jangong||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27049 Краус (Kraus)||||18 вересня 1998||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (27050) 1998 SW4||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27051) 1998 SM5||||16 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (27052) 1998 SN13||||21 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (27053) 1998 SU21||||17 вересня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (27054) 1998 SA25||||18 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27055) 1998 SQ27||||24 вересня 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 27056 Джінолорія (Ginoloria)||||26 вересня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (27057) 1998 SP33||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27058) 1998 SP37||||21 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (27059) 1998 SS37||||21 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (27060) 1998 SU37||||21 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (27061) 1998 SW53||||16 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27062) 1998 SJ58||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27063) 1998 SY60||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27064) 1998 SY63||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (27065) 1998 SJ64||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (27066) 1998 SZ64||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (27067) 1998 SS67||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (27068) 1998 SU74||||21 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (27069) 1998 SK75||||21 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (27070) 1998 SA101||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27071 Rangwala||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27072 Aggarwal||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27073) 1998 SK132||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27074 Etatolia||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27075) 1998 SY143||||18 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (27076) 1998 ST146||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (27077) 1998 TL2||||13 жовтня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (27078) 1998 TC6||||15 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 27079 Всетін (Vsetin)||||15 жовтня 1998||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| (27080) 1998 TH16||||14 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (27081) 1998 TK16||||15 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (27082) 1998 TT30||||10 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27083) 1998 TG32||||11 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27084) 1998 TD33||||14 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27085) 1998 UA1||||19 жовтня 1998||Обсерваторія Зено||Том Стаффорд
|-
| (27086) 1998 UX6||||20 жовтня 1998||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| 27087 Тіллманнмор (Tillmannmohr)||||24 жовтня 1998||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха,Мілош Тіхі
|-
| 27088 Валмез (Valmez)||||22 жовтня 1998||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| (27089) 1998 UE15||||23 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (27090) 1998 UP18||||25 жовтня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 27091 Alisonbick||||28 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27092) 1998 UY22||||30 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (27093) 1998 UB23||||30 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 27094 Салґарі (Salgari)||||25 жовтня 1998||Обсерваторія Азіаґо||Уліссе Мунарі,Ф. Кастеллані
|-
| 27095 Джирардіванда (Girardiwanda)||||25 жовтня 1998||Обсерваторія Азіаґо||Уліссе Мунарі,Ф. Кастеллані
|-
| (27096) 1998 UL24||||18 жовтня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (27097) 1998 UM26||||18 жовтня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 27098 Bocarsly||||28 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 27099 Xiaoyucao||||28 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (27100) 1998 VV6||||12 листопада 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|}

27000